Con il termine Nuova DC si possono intendere diverse formazioni politiche sorte dopo lo scioglimento della Democrazia Cristiana: 
Nuova Democrazia Cristiana – partito nato il 25 luglio 1995, guidato da Salvatore Giraldi;
Nuova Democrazia Cristiana – partito fondato da Salvatore Platania;
Democrazia Cristiana (1997) – partito nato il 23 dicembre 1997, fondato da Flaminio Piccoli, Giuseppe Alessi e guidato da Carlo Senaldi, scissosi dopo la morte di Piccoli nel 2000;
Democrazia Cristiana (2002) – partito nato nel 2002, guidato da Giuseppe Pizza e scioltosi in Forza Italia nel 2013;
Democrazia Cristiana (2004) – partito nato nel 2004, guidato da Angelo Sandri e fusosi nel 2012 con la Rinascita della Democrazia Cristiana;
Democrazia Cristiana (2012) – partito nato nel 2012, fondato da Giovanni Angelo Fontana e oggi guidato da Nino Luciani;
Democrazia Cristiana (2014) (2014-?) – Fondata da Annamaria Ciammetti;
Democrazia Cristiana (2017) – Fondata da Renato Grassi;
Democrazia Cristiana (Sicilia) – Sezione regionale della DC (2018) guidata da Salvatore Cuffaro;
Democrazia Cristiana (2018) – Fondata da Gianfranco Rotondi;
Partito Democratico Cristiano – denominazione della DC (1997) alle elezioni regionali in Italia del 2000 e, in seguito alla morte di Piccoli, partito autonomo, confluito nel 2013 in Forza Italia;
Rinascita della Democrazia Cristiana – partito nato nel 2000 da una parte della DC (1997), guidato da Carlo Senaldi e fusosi nel 2012 con la DC di Angelo Sandri;
Democrazia Cristiana per le Autonomie – partito nato il 25 giugno 2005, guidato da Gianfranco Rotondi e scioltosi nel PdL il 29 marzo 2009;
Rifondazione DC (2006) – Fondata da Publio Fiori;
Partito Storico Democrazia Cristiana (2020) – Fondato da Franco De Simoni.

Pagine correlate 
Democrazia Cristiana (disambigua)